Aleksandar Vasiljević – calciatore serbo
 Dušan Vasiljević – ex calciatore serbo
 Saša Vasiljević – ex cestista bosniaco
 Srđan Vasiljević – allenatore di calcio ed ex calciatore serbo
Nikola Vasiljević (1983) – calciatore bosniaco
Nikola Vasiljević (1991) – calciatore serbo
Nikola Vasiljević (1996) – calciatore serbo